Fisher Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fisher Island (ö i Antarktis, lat -69,39, long 76,26), 
 Fisher Island (ö i Antarktis, lat -77,13, long -154,00),

Australien 

 Fisher (ö), Queensland, Cook, 
 Fisher Island (ö i Australien), Tasmanien,

Papua Nya Guinea 

 Simbériön,  

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar